A magyar nyelv, a horvát nyelv és a szerb nyelv 207 szavas Swadesh-listája.

Bemutatás 

Ez a Morris Swadesh amerikai nyelvész alkotta lista olyan alapszókincset tartalmaz, amelyről feltételezhető, hogy minden nyelvben megvan. A listának több változata létezik. Fő változatok:

 a 207 szavas lista, amelyben nem minden szó található meg minden nyelvben (például „kígyó” és „hó”)
 a 100 szavas lista

Ez a lista nem teszi lehetővé a nyelvek beszélőivel való kommunikálást, hanem csak a nyelvekkel való első érintkezést.

Részletekről lásd a Swadesh-lista szócikket.

Lista

Megjegyzések 

 A félkövér betűkkel szedett szavak a 100 szavas listában is megvannak.
 Az egyes cellákban azért van két vagy több szó, mert az eredeti angol listában szereplő egyes szavaknak két vagy több magyar, illetve horvát és szerb szó felel meg.
 Az egyazon cellában egymás alatt megjelenő szavak a mellettük, a másik oszlopban ugyanúgy megjelenő szavaknak felelnek meg.
 A főneveknek, a névmásoknak és a mellékneveknek csak az alapalakjuk jelenik meg. A horvát és a szerb nyelvben ez az alanyeset hímnem egyes szám.
 A horvát és a szerb mellékneveknek csak a rövid (határozatlan) alakja szerepel a listában.
 A horvát és a szerb igéknek csak a folyamatos aspektusa jelenik meg.
 Bár a szerb nyelvet a latin ábécével is írják, itt erre a nyelvre csak a cirill ábécét használjuk.
 Bár a szerb nyelv sztenderdje az (i)jekavski kiejtést is elfogadja, itt csak az ekavski változatot használjuk.

Források 

 ,  dict.com LINGEA, Francusko-srpski (francia–szerb szótár) (Hozzáférés: 2017. május 11)
  Hrvatski jezični portal (HJP) (Horvát nyelvi portál) (Hozzáférés: 2017. május 11)

Kapcsolódó szócikkek 

 Horvát nyelv
 Szerb nyelv
 Szerbhorvát nyelv
 Közép-délszláv diarendszer

Swadesh-listák
Swadesh
Swadesh